Mas Pi (Llers), masia a poca distància a ponent del nucli urbà de la població de Llers (Alt Empordà)
 Mas Pi (Santa Cristina d'Aro), habitatge al terme de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)  
 Mas Pi (Verges), antic mas al nucli de Verges (Baix Empordà)
 Torre medieval del Mas Pi, construcció al terme de Vilablareix (Gironès)